

Geografia
 Canada
 Spring Lake – villaggio della divisione No. 11, Alberta

 Stati Uniti d'America
 Spring Lake – città della Contea di Cumberland, Carolina del Nord
 Spring Lake – census-designated place della Contea di Hernando, Florida
 Spring Lake – città della Contea di Hancock, Indiana
 Spring Lake – villaggio della Contea di Ottawa, Michigan
 Spring Lake – township della Contea di Ottawa, Michigan
 Spring Lake – borough della Contea di Monmouth, New Jersey
 Spring Lake – census-designated place della Contea di Utah, Utah
 Spring Lake – città della Contea di Pierce, Wisconsin